Oriol kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Oriol-en-Royans, departementet Drôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,

Ryssland 

 Orjol, oblasthuvudort, Orjol oblast, 

Robotskapade Rysslandförgreningar